Villa del Campo steht für:

 Villa del Campo (Baja California), Ort in Mexiko
 Villa del Campo (Cáceres), Gemeinde in Spanien